Пикси:

 Пикси — небольшие создания из английской мифологии, считаются разновидностью эльфов или фей.
 Пикси, Ипполит (1808—1835) — производитель инструментов в Париже.
 «Пикси» — художественный фильм 2020 года режиссёра Барнаби Томпсона.

См. также 
 Piksi
 Pixies